Steve McCabe ist der Name folgender Personen:

* Steve McCabe (Politiker) (* 1955), britischer Politiker
 Steve McCabe (Schriftsteller), kanadischer Schriftsteller und Poet